René Alexandre Arnoux, francoski dirkač Formule 1, * 4. julij 1948, Grenoble, Francija.

Življenjepis 
René Alexandre Arnoux, bolj znan kot René Arnoux, je upokojeni francoski dirkač Formule 1. Po rezultatsko slabi sezoni 1978 z majhnima moštvoma Martini in Surtees, se je pred sezono 1979 preselil v Renault. Njegova najbolj znana dirka je bila Velika nagrada Francije 1979, ko je v zadnjih krogih s Kanadčanom Gillesom Villeneuvom uprizoril odličen boj kolo ob kolesu za drugo mesto. Ta boj je bil tako spektakularen, da je celo zasenčil prvo zmago Renaulta, ki jo je dosegel Arnouxev moštveni kolega, Jean-Pierre Jabouille. Toda pred sezono 1981 se je Renaultu pridružila vzhajajoča zvezda, Alain Prost, ki je bil za Arnouxa premočan in je vzel primat prvega dirkača, kljub tem pa mu je uspelo doseči nekaj zmag. Za sezono 1983 se je pridružil Ferrariju, ki je bil takrat v krizi, kljub temu pa mu je uspelo zmagati na Velikih nagradah Kanade,  Nemčije in  Nizozemske. Toda kljub temu, da je v naslednji sezoni 1984 zopet naletel na hitrejšega moštvenega kolego, tokrat Michela Alboreta, je dokaj uspešno dirkal do Velike nagrade Brazilije 1985, ko je bil v čudnih okoliščinah zamenjan. V sezoni 1986 se je vrnil z Ligierem, kjer je dirkal do upokojitve po sezoni 1989. Proti koncu kariere je Arnoux doživel kritike na račun blokiranja hitrejših dirkačev na kvalifikacijah in na dirki, ko so ga poskušali prehiteti za krog.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Glej tudi 
 seznam francoskih dirkačev

Rojeni leta 1948
Živeči ljudje
Francoski dirkači
Francoski vozniki Formule 1
Surteesovi dirkači Formule 1
Renaultovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1